Uchidella är ett släkte av steklar som beskrevs av Henry Keith Townes, Jr. 1957. Uchidella ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Uchidella